La gara dei 100 metri farfalla maschili dei campionati europei di nuoto 2020 si è svolta il 22 e 23 maggio 2021 presso la Duna Aréna di Budapest, in Ungheria.

Podio

Record 
Prima della manifestazione il record del mondo (RM), il record europeo (EU) e il record dei campionati (RC) erano i seguenti.

I seguenti record sono stati realizzati nel corso della manifestazione.

Risultati

Batterie
Le batterie si sono svolte il 22 maggio 2021, alle ore 10:37 (UTC+1).

Semifinali
Le semifinali si sono svolte il 22 maggio 2021, alle ore 18:48 (UTC+1).

Finale
La finale si è svolta il 23 maggio 2021, alle ore 18:15 (UTC+1).

Note

100 farfalla M